Holzwies ist der Ortsname von

 Holzwies (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Holzwies (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Holzwies (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Gemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Holzwiesen